

Persone 
 Claude Bolling – attore, compositore e pianista francese di musica jazz
 Edith Bolling Galt Wilson – first lady statunitense, consorte di Thomas Woodrow Wilson
 Tiffany Bolling – cantante, attrice e conduttrice televisiva statunitense

Altro 
 Bølling-Allerød –  periodo interstadiale caldo e umido durante l'ultimo periodo glaciale
 Oscillazione di Bølling – breve periodo caldo durante l'ultimo periodo glaciale